Нариманлы () — многозначный топоним:
  — деревня в Геранбойском районе Азербайджана.
  — деревня в Шамкирском районе Азербайджана.
 Нариманлы — азербайджанское название деревни Шатван, расположенной в Гехаркуникской области Армении.